Ci sono più personaggi storici con il nome di Alfonso VI.
 Alfonso VI di León e di Castiglia (1040-1109)
 Alfonso VI del Portogallo (1643-1683)